The Liberator puede hacer referencia a:

 The Liberator, Serie Estadounidense de animación producida por Netflix
 The Liberator, periódico abolicionista fundado en 1831 en Estados Unidos; 
 The Liberator, revista publicada en Estados Unidos entre 1918 y 1924; o
 The Liberator, prensa de bloque de tierra comprimida.